

Giochi 
 Cangiante  – razza di Dungeons & Dragons.
 Cangiante – razza di creature di Magic: l'Adunanza, polimorfi abitanti del piano dimensionale di Lorwyn.

Letteratura 
 Cangiante  – raccolta di poesie di Giancarlo Majorino del 1991.